Kozarevac je lahko:
 Kozarevac Račanski (Hrvaška)
 Kozarevac (Hrvaška)